Бигвава — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Бигвава, Алексей Григорьевич (1897 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Бигвава, Любовь Софроновна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Бигвава, Мелори (род. 1963) — советский и грузинский футболист.
 Бигвава, Михаил Вартанович (1929—2008) — Герой Социалистического Труда.